Zlato je lahko:

 zlato, kemični element
 Zlato (ime), moško osebno ime
 zlata medalja